Андрей Задорожный:
 Задорожный, Андрей Валерьевич (род. 1973) — российский легкоатлет, специалист в беге на средние дистанции.
 Задорожный, Андрей Викторович (род. 1968) — украинский юрист, правозащитник. Народный депутат Украины IX созыва.